Kiekrz est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Kiekrz ;
 du quartier de Kiekrz, quartier de la ville de Poznań.